Bernhard Muhr ist der Name folgender Personen:

* Bernhard Muhr (Politiker) (1900–1967), deutscher Politiker (SPD)
 Bernhard Muhr (Fußballspieler) (* 1977), österreichischer Fußballspieler